Junqueiro kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Junqueiro (kommun), Alagoas, 
 Junqueiro (ort), Alagoas, 

Robotskapade Brasilienförgreningar